Austerlitz se poate referi la:
Bătălia de la Austerlitz (1805), cunoscută și ca Bătălia celor trei împărați
Slavkov u Brna (în ), oraș în Republica Cehă
Friedrich Austerlitz (1862−1931), jurnalist și politician austriac
Rose Austerlitz (1876–1939), scriitoare germană
Gara Austerlitz, o gară de cale ferată din Paris
Austerlitz (film din 1960), film coproducție franța-italia-Iugoslavia- RFG, regia Abel Gance